Mateusz Szczepaniak (ur. 1987) – polski żużlowiec
 Mateusz Szczepaniak (ur. 1991) – polski piłkarz